

Énergie 
 Pile électrique, dispositif transformant l'énergie d'une réaction chimique en énergie électrique
 Format des piles et accumulateurs électriques
 Pile bouton, pile électrique de forme cylindrique
 Recyclage des piles et batteries
 Pile électrique de Bagdad, artefact archéologique
 Pile à combustible, dispositif produisant de l'électricité à partir d'un combustible et d'oxygène
 Pile atomique, premiers réacteurs nucléaires, qui étaient eux aussi des empilages de couches de matière fissile alternées avec des couches de matériaux ralentissant les neutrons
 Pile Zoé, première pile atomique française

Architecture et génie civil 
 Pile, pilier massif, telle la pile du pont qui soutient une arche
 Pile, monument funéraire de l’époque romaine tardive.

Héraldique 

 Pile, pièce apparaissant dans les blasons.

Numismatique 
 Pile, côté d'une pièce de monnaie, opposé au côté face.

Informatique 
 Pile, structure de données qui reprend la notion courante d'empilement d'objets
 Pile d'exécution, structure de données de type pile qui enregistre l'état d'exécution d'un programme informatique
 Pile de protocoles, mise en œuvre d'un ensemble de protocoles
 Pile spaghetti (ou pile cactus, pile saguaro ou in-tree), forme d'arbre enraciné N-aire.

Patronymes 
 Alphonse de Fortia de Piles (1758-1826), duc de Fortia, gouverneur et viguier de Marseille, en France.
 Robert Pilés (1952- ), un ancien matador français.
 Roger de Piles (1636-1709), théoricien français de l'art.

Toponymes
 Les Piles, commune en Catalogne, dans la comarque de Conca de Barberà, dans la province de Tarragone, en Espagne
 Piles, commune de la province de Valence en Espagne
 Cinq-Mars-la-Pile, commune française d'Indre-et-Loire, dans la région Centre
 Port-de-Piles, commune du Centre-Ouest de la France
 Grandes-Piles, municipalité du Québec, au Canada
 Saint-Jean-des-Piles, ex-municipalité et secteur de la ville de Shawinigan, au Québec, Canada
 Rivière des Piles, ville de Shawinigan, en Mauricie, au Québec, Canada
 Lac des Piles, ville de Shawinigan, en Mauricie, au Québec, Canada

Musique 
 Musiques à Pile, festival de musique en France.
 Les Piles, chanson de Vanessa Paradis (2008).
 Pile, nom de scène de la chanteuse japonaise Eriko Hori.

Voir aussi